No Surrender  – singolo di Bruce Springsteen, pubblicato nel 1984
 No Surrender – evento di wrestling prodotto dalla Total Nonstop Action
 No Surrender – edizione del 2005 dell'evento organizzato dalla TNA
 No Surrender – edizione del 2006 dell'evento organizzato dalla TNA
 No Surrender – edizione del 2007 dell'evento organizzato dalla TNA
 No Surrender – edizione del 2008 dell'evento organizzato dalla TNA
 No Surrender – edizione del 2009 dell'evento organizzato dalla TNA
 No Surrender – edizione del 2010 dell'evento organizzato dalla TNA
 No Surrender – edizione del 2011 dell'evento organizzato dalla TNA
 No Surrender – edizione del 2012 dell'evento organizzato dalla TNA
 No Surrender – edizione del 2013 dell'evento organizzato dalla TNA
 No Surrender – edizione del 2014 dell'evento organizzato dalla TNA
 No Surrender – edizione del 2015 dell'evento organizzato dalla TNA
 No Surrender – edizione del 2017 dell'evento organizzato dalla Impact Wrestling